Ползуно́во — населённый пункт и станция, входит в муниципальное образование городской округ Барнаул. Административное подчинение — Центральный район.

География 
Станция и населённый пункт Полузново находится на краю Барнаульского ленточного бора, возле реки Барнаулки, левого притока Оби. Расстояние до центра Барнаула по трассе составляет 12 км, по прямой 8 км.

 Климат
Континентальный климат Барнаула и географическое положение города на юге Западной Сибири определяет контрастность погодных условий. Территория края открыта для воздействия воздушных масс, как со стороны Алтайских гор, так и с Северного Ледовитого океана. В то же время с полупустынных районов Средней Азии поступают теплые массы воздуха. В посёлке, так же, как и в городе, морозная продолжительная зима и тёплое короткое лето. Самый холодный месяц года — январь (средняя температура −17,5 °C), самый тёплый — июль (+19,8 °C). Среднегодовое количество осадков составляет 539 мм, их основное количество выпадает в тёплый период года (апрель — октябрь). В поселке преобладают ветра юго-западного, западного и южного направления.

 Улицы
В населённом пункте 3 улицы: Жигалина, Ивкина и улица им Н. Ивлева.

 Станция Ползуново
 относится к Западно-Сибирской железной дороге.
 Код ЕСР: 840147
 Код Экспресс-3: 2044885
 На станции останавливаются электрички и пригородные поезда.

 Ближайшие транспортные узлы
 остановочный пункт Лебяжье около 3 км;
 остановочный пункт Власиха около 3 км;
 Автостанция «Южная» (автовокзал) около 4 км;
 Автостанция «Западная» (автобусная остановка) около 6 км;
 остановочный пункт 229 км около 6 км;
 остановочный пункт Ядринцево около 7 км.

Население

Эко-парк «Ползуново» 
В 2017 году усилиями жителей посёлка и волонтёров были расчищены берега речки от многолетней свалки. Затем общественная организация ТОС «Станция Ползуново» выиграла президентский грант, приняв участие в конкурсе «Зелёный город», на который представила экологический проект «#ПростоПочистим». Результатом реализации гранта стала последующая работа над созданием эко-парка «Ползуново». В 2018 году пришлось проводить работу по восстановлению эко-парка, так как в из-за большого паводка берега Барнаулки, на которой расположен поселковый парк, оказались сильно повреждены сходившим ледовым затором. Жители на свои средства отсыпали дорогу, ведущую к посёлку. В эко-парке общими усилиями создана аллея «Добрых слов».

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Барнаул